Laufenburg (Baden), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Laufenburg (district), een district in het Zwitserse kanton Aargau
 Laufenburg (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
 Kasteel Laufenburg, een kasteel in Duitsland, ten zuiden van Langerwehe